Гийом де Крой (; 1458 — 28 мая 1521, Вормс), по прозвищу Мудрый (Le Sage), сеньор де Шьевр, герцог ди Сора и Арчи, маркиз ван Арсхот, граф де Бомон, пэр Эно, наследственный сенешаль Брабанта — государственный деятель Священной Римской империи, Габсбургских Нидерландов и Испанской империи, воспитатель и фаворит Карла V.

Биография 
Третий сын Филиппа I де Кроя, графа де Порсеана, и Жаклин де Люксембург.

В 1485 году выкупил у отца сеньории Бомон и Шьевр в Эно. Большую часть жизни был известен под именем сеньора де Шьевр.

Начал службу в войсках эрцгерцога Максимилиана. После церемонии коронации Габсбурга Римским королём в Ахене 9 апреля 1486 был произведён в рыцари.

В 1488 году назначен капитаном города и замка Юи, сменив в этой должности Филиппа Клевского, поднявшего мятеж. В том же году отвоевал у французов Валькур.

В 1491 году на капитуле в Мехелене принят в рыцари ордена Золотого руна. Став императором, Максимилиан назначил Гийома своим советником и камергером.

Желая приобрести больше военного опыта, принял участие в Итальянском походе Карла VIII. По возвращении из Италии был в 1497 году назначен Филиппом Красивым великим бальи Эно.

С разрешения эрцгерцога участвовал в Ломбардском походе Людовика XII в 1499 году, но произошедший вскоре разрыв между Францией и Габсбургами заставил его вернуться в Нидерланды, где Гийом возглавил один из четырёх существовавших на тот момент ордонансовых отрядов.

В 1501—1504 годах входил в состав Регентского совета Нидерландов, управлявшего страной в отсутствие Филиппа Красивого. 10 августа 1501 в Лионе вместе с архиепископом Безансона Франсом ван Буслейденом подписал с французами договор о браке дочери Людовика XII Клод Французской с Карлом Габсбургом.

В 1503 году сменил Яна ван Бергена на посту губернатора графства Намюрского. Отправляясь в 1504 году в Испанию, принимать наследство королевы Изабеллы Католички, Филипп назначил Гийома де Кроя генеральным наместником Нидерландов и воспитателем четырёх своих детей.

После внезапной смерти Филиппа возникла угроза французского и гельдернского вторжения в Нидерланды, и наместник немедленно привёл страну в состояние обороны, приказав капитанам крепостей и офицерам городов и равнинной страны собрать войска. Поскольку казна испытывала крайний недостаток средств, Гийом вступил в переговоры с союзниками, на предмет предоставления помощи, и с противниками, дабы убедить их соблюдать заключённые договоры.

Мирная политика потерпела неудачу, когда в 1507 году штатгальтером Нидерландов стала Маргарита Австрийская, возобновившая конфликт с Францией. Гийом немедленно удалился от двора в своё Намюрское губернаторство, где пытался всеми средствами уменьшить урон, нанесённый стране военными действиями. Совещание Генеральных штатов Нидерландов по вопросам обороны направило его послом в Инсбрук к императору Максимилиану с просьбой о военной помощи.

В 1509 году совместным решением императора и штатгальтера сменил князя де Шиме на посту воспитателя и первого камергера юного эрцгерцога Карла. Оставался на этой должности до достижения принцем 15-летнего возраста, приложив немало усилий для его обучения.

Фаворит Карла V 
В 1515 году Карл был эмансипирован, в следующем году стал королём Испании, и немедленно назначил сеньора де Шьевра главой своего совета и шефом финансов (contador-mayor) Испании. В этой должности Гийом де Крой проделал значительную работу для пополнения казны, опустошённой военными расходами и дурным управлением прежней администрации.

Кроме этого, сеньор де Шьевр был назначен наместником фьефов в области и герцогстве Брабант (сентябрь 1515), великим адмиралом Неаполитанского королевства (декабрь 1515) и капитан-генералом морских армий всех королевств (декабрь 1516). 5 декабря 1516 Карл пожаловал ему герцогства Сору и Арчи и баронию Рокка Гульельма в Неаполитанском королевстве, 6 сентября 1517 в Мидделбурге передал в полную собственность земли Бомон, Фюме и Ревен, возведя их в январе 1518 в ранг графства. В ноябре того же года сеньория Эверле в Брабанте была возведена в ранг баронии, которая была затем объединена с баронией Арсхот и сеньориями Бьербек и Ротселар, образовав маркизат Арсхот. В соответствующей жалованной грамоте, выданной в 1519 году в Барселоне, Карл именует Гийома кузеном.

В 1516 году Гийом обновил союз с Англией, заручившись обещанием помощи в возможном конфликте, а 13 августа того же года подписал с представителем Франциска I Артюcом Гуфье Нуайонский договор об оборонительном союзе.

В 1517 году сопровождал Карла в Испании. По прибытии в страну был назначен главой канцелярии Кастилии, сменив на этом посту кардинала Хименеса. Оказал своему государю значительную помощь в преодолении недовольства местной знати, не желавшей признавать Карла королём Кастилии и Арагона.

Участвовал в коронации Карла в Ахене, затем сопровождал его на Вормсский рейхстаг, где обсуждались меры противодействия распространению лютеранской ереси. Во время работы рейхстага Гийом скоропостижно скончался. Некоторые историки утверждали, что он был отравлен врагами, поскольку стремительное возвышение, сделавшее сеньора де Шьевра одним из могущественнейших людей в Европе, неизбежно должно было вызвать зависть.

Другие утверждали, что он умер от печали, узнав о заключении союза между императором и папой, что неизбежно должно было привести к долгой и жестокой войне с Францией, чего Гийом пытался избежать.

Для императора смерть Гийома, прозванного современниками «Мудрым», была немалой потерей, и привела к смене умеренного внешнеполитического курса на более агрессивный.

Погребён в церкви целестинцев в Хеверле, близ Лувена, в мраморной гробнице.

Обвинения в коррупции 
Репутации Гийома де Кроя как выдающегося государственного деятеля сильно вредила ненасытная алчность, о которой сообщают современники, и более поздние авторы, в том числе Брантом. По словам последнего, на посту казначея Испании сеньор де Шьевр присвоил значительные суммы, и это вызвало жалобы. Говорили также, что, будучи послан на переговоры в Верону для улаживания конфликта империи с венецианцами, он получил от последних в подарок 2 000 золотых дукатов.

По поводу этих обвинений генерал Гийом указывает на то, что нравы XVI века были не столь суровы в вопросе коррупции, как современные, и взятки от венецианцев по тысяче дукатов получили и другие сановники империи, а великий канцлер ещё и несколько штук дорогого сукна. Нравы императорского двора описаны в записке адресованной епископом Бадахоса кардиналу Хименесу, где буквально утверждается,

…что страсть, которая правит, особенно между людьми этой страны (Нидерландов), это алчность; ибо во всех сословиях, каким бы кто религиозным ни был, она не расценивается ни как грех, ни как зло.

Семья 
Жена (1486): Мария Магдалина ван Хамаль-Тразенье, госпожа Элдерена, дочь Виллема ван Хамаля, герра ван Элдерен, и Маргариты де Мерод, вдова Адольфа де Ла Марка. Брак был бездетным, и наследником стал племянник Гийома Филипп II де Крой, граф де Порсеан.

Литература 
  
 Francquen Ch. J. de. Croy, pp. 10-11 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 Dansaert G. Guillaume de Croy-Chièvres, dit Le Sage (1458—1521), avec une étude iconographique par de Limburg-Stirum (le comte Th.). — Courtrai: Vermod, 1943 compte rendu
 , coll. 528—533
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 571—572
 , p. 172
 Varillas A. La pratique de l’education des princes, contenant l’histoire de Guillaume de Croy, surnommé le sage, seigneur de Chiévres, gouverneur de Charles d’Autriche qui fut empereur cinquiéme du nom. — Amsterdam: H. Wetstein & H. Desbordes, 1684

Ссылки 
 
 
 

Дом де Крой
Участники Итальянских войн
Государственные деятели Германии
Государственные деятели Испании
Государственные деятели Нидерландов